Ме́тсакюла () — эстонский топоним:

 Метсакюла — деревня в волости Каркси уезда Вильяндимаа.
 Метсакюла —  деревня в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа (до административно-территориальной реформы 2017 года — в волости Казепяэ).
 Метсакюла —  деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа.
 Метсакюла — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа (до административно-территориальной реформы 2017 года — в волости Пихтла).
 Метсакюла —  деревня в муниципалитете Хаапсалу уезда Ляэнемаа.
 Метсакюла — деревня в волости Хяэдемеэсте уезда Пярнумаа.
 Метсакюла —  деревня в волости Пыхья-Пярнумаа уезда Пярнумаа.
 Метсакюла — деревня в волости Тюри уезда Ярвамаа.

 Метсакюла — бывшая деревня в уезде Йыгевамаа, на территории нынешней волости Йыгева.
 Метсакюла —  бывшая деревня в волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа.

 Метсакюла — название деревни Кырусе-Метсакюла в волости Сааремаа до административно-территориальной реформы 2017 года.
 Метсакюла — название деревни Луссу в волости Ляэне-Сааре до административно-территориальной реформы 2017 года.

См. также 
 Метскюла